Фарентино — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фарентино, Дебра (род. 1959) — американская актриса.
 Фарентино, Джеймс (1938—2012) — американский актер.
 Фарентино, Стелла (род. 1962) — канадская актриса, бывшая жена Джеймса Фарентино.